Дубровский — посёлок в Ленинском городском округе Московской области России.

Расположение 
Посёлок Дубровский находится у 29 километра МКАД примерно в 4 км к северо-западу от центра города Видное. Ближайшие сельские населённые пункты — деревня Вырубово, посёлки Битца и Измайлово. В километре к западу от посёлка расположена платформа Битца Курского направления МЖД. У южной границы посёлка протекает река Битца.

История 
До 2006 года посёлок входил в Булатниковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления включался в Булатниковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживал 351 человек (142 мужчины и 209 женщин). По данным на 2005 год в посёлке проживало 317 человек.

Улицы 
В посёлке Дубровский расположены следующие улицы:
 Восточная улица;
 Восточная 2-я улица;
 Санаторная улица;
 Советская улица;
 Турова улица.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа